1. Fußball-Bundesliga 2012-13 var den 50. sæson siden oprettelsen af ligaen. Turneringen startde den 24. august 2012 med en kamp mellem de forsvarende mestre Borussia Dortmund og Werder Bremen.
Greuther Fürth blev med deres debut den 52. klub, der har prøvet at spille i Bundesligaen.

Turneringsstrukturen var fastlagt sådan, at de fleste runder blev spillet således:
 1 kamp fredag kl. 20:30
 5 kampe lørdag kl. 15:30
 1 kamp lørdag kl. 18:30
 1 kamp søndag kl. 15:30
 1 kamp søndag kl. 17:30
Dette blev der dog blive afveget fra i uger op til landskampe, europacupkampe samt de to sidste runder, hvor alle spiller samtidig. Desuden ville der forekomme midtugerunder.

Klubber 
Oprykkerne SpVgg Greuther Fürth udvidede kapaciteten på deres Trolli Arena til 18.000 tilskuere for at garantere at alle kampene i sæsonen blev spillet på deres egen hjemmebane. Bayern München udvidede også kapaciteten på Allianz Arena med 2.000, hvilket gav en ny tilskuerekapacitet på 71.000.

Stillingen 
Med en placering som nr. 3 på UEFA's klubrangliste går de 3 bedste klubber i Bundesligaen direkte i Champions League 2013-14 gruppespillet, mens nr. 4 skal i Play-off.

Resultater

Nedrykningsplayoff 
1899 Hoffenheim som 16. plads mødte 3. plads fra 2. Bundesliga 2012-13, 1. FC Kaiserslautern i en playoff-kamp på ude og hjemmebane.

1899 Hoffenheim vandt 5–2 samlet, og beholdte deres Fußball-Bundesliga-plads i 2013–14-sæsonen.

Statistik

Topscorers

Top assists

Referencer

Eksterne henvisninger 
  Bundesliga.de  
 dfb.de   

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2012-13